Кольцевая линия метрополитена может означать:

Европа

Россия

Москва 
 Кольцевая линия в Москве
 Большая кольцевая линия в Москве — крупнейшая в мире
 Московское центральное кольцо — железнодорожная линия, частично интегрированная с метрополитеном

Санкт-Петербург 
 Кольцевая линия в Санкт-Петербурге (планируется)

Беларусь 
 Кольцевая линия в Минске (проектируется)

Великобритания 
 Кольцевая линия в Лондоне
 Кольцевая линия в Глазго — единственная линия метро в городе

Дания 
 Кольцевая линия в Копенгагене

Испания 
 Линия 6 в Мадриде
  (MetroSur) в Мадриде

Италия 
  в Неаполе (частично построена)

Норвегия 
 Линия 5 в Осло - петлеобразная линия, содержащая полное кольцо и дважды проходящая его часть

Украина 
 Кольцевая линия в Харькове (проектируется)

Азия

Азербайджан 
 Кольцевая линия в Баку (частично построена)

Китай 
  в Пекине
  в Пекине
 Линия 4 в Шанхае
  в Чэнду
  в Чжэнчжоу
  в Чунцине
  в Гуанчжоу (строится)
  в Ухани (строится)
  в Сиане (строится)

Тайвань 
  В Гаосюне — скоростной трамвай, частично интегрированный с метро (частично построен)

Корея Южная 
  в Сеуле

Сингапур 
  в Сингапуре

Узбекистан 
 Кольцевая линия в Ташкенте (частично построена)

Япония 
 Линия Яманотэ в Токио
  в Нагое

Примечания